Miejscowości w USA:
 Latimer – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Latimer – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Morris
 Latimer – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Jackson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Latimer (ang. Latimer County) – w stanie Oklahoma
Osoby:
 Andrew Latimer – muzyk, współzałożyciel brytyjskiej grupy rockowej Camel.
 Hugh Latimer – filozof chrześcijański
 Hugh Alexander Forbes Latimer – aktor
W Wielkiej Brytanii:
 Latimer – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)